James Green, Jim Green, 
 Jim Green  (1854–1912) – amerykański baseballista
 James Alexander Green (1926–2014) – brytyjski matematyk
 Jim Green – amerykański lekkoatleta, maratończyk, medalista Igrzysk Panamerykańskich 1959
 Jim Green (ur. 1942) – amerykański filmowiec, producent
 Jim Green – amerykański lekkoatleta, sprinter, medalista Letniej Uniwersjady 1970
 James Green (ur. 1950) – amerykański duchowny katolicki, arcybiskup
 James Green (ur. 1992) – amerykański zapaśnik